Die II. Division 1961/62 war die dreizehnte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1961/62 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Bayer 04 Leverkusen und der Wuppertaler SV stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen der Duisburger SpV und der SV Sodingen ab. Der VfL Benrath und die SpVgg Erkenschwick mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch Arminia Bielefeld und den Duisburger FV 08 ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil. TuRa Bonn verzichtete auf den Aufstieg.

Südwest 
Der SV Niederlahnstein und der VfR Frankenthal stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der SV Phönix Ludwigshafen und Eintracht Trier ab. Der ASC Dudweiler und der 1. FC Sobernheim mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch Phönix Bellheim und den VfB Wissen ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen teil.

Süd 
Der KSV Hessen Kassel und die TSG Ulm 1846 stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der FSV Frankfurt und der SV 07 Waldhof ab. Der SV Wiesbaden, die SpVgg Bayreuth und der ASV Cham mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den SV Darmstadt 98, den VfR Heilbronn und den ESV Ingolstadt-Ringsee ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
Die Meister der Amateurligen Bayern und Hessen stiegen direkt auf. Die Meister der Amateurligen in Baden-Württemberg spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus.
Der FC Hechingen als Meister der Amateurliga Schwarzwald-Bodensee verzichtete, dafür rückte der SC Schwenningen nach.

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1961/62

Literatur 
 

Fußballsaison 1961/62
II. Division